Pikku Ahvenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Ahvenjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikku Ahvenjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pikku Ahvenjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (3,64 ha)
Pikku Ahvenjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (7,05 ha)

Se även
Ahvenjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn